

Майтобе — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Майтобе — станційне селище, Кербулацький район, Жетисуська область
 Майтобе — село, Таласький район, Жамбильська область
 Майтобе — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Майтобе — село, Хромтауський район, Актюбинська область